Batzdorf steht für:

 Batzdorf (Klipphausen), Ortsteil von Klipphausen
 das dort befindliche Schloss Batzdorf
 das von dort stammende Adelsgeschlecht Miltitz auf Batzdorf

 Batzdorf (Adlergebirge), tschechisch Bartošovice v Orlických horách
 Batzdorf über Röwersdorf, tschechisch Bartultovice
 Batzdorf, Ortsteil von Bielitz, polnisch Komorowice (Bielsko-Biała)